Jakob Landis ist der Name folgender Personen:

* Jakob Landis (Agrikulturchemiker) (1926–1998), Schweizer Agrikulturchemiker
 Jakob Landis (Ingenieur) (1885–1960), Schweizer Ingenieur